Pontani ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Maria Pontani (1913–1983), italienischer Klassischer Philologe und Neogräzist	
 Filippomaria Pontani (* 1976), italienischer Klassischer Philologe und Neogräzist

Siehe auch:
 Pontano
 Pontanus